Solvay – wieś w hrabstwie Onondaga w stanie Nowy Jork w USA oraz przedmieścia Syracuse
 (7537) Solvay – planetoida
 Solvay Group – międzynarodowy koncern przemysłu chemicznego z siedzibą w Brukseli
 Zakłady „Solvay” z zarządem w Warszawie
 Krakowskie Zakłady Sodowe Solvay – fabryka sody w Krakowie (w Borku Fałęckim)
 Zakłady Sodowe Solvay w Mątwach k. Inowrocławia
 Osadniki Sodowe Solvay – tereny poprzemysłowe Krakowskich Zakładów Sodowych „Solvay”
 Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay” – w Krakowie
 Klub Sportowy „Solvay” w Będzinie (w Grodźcu)
 Park Solvay w Krakowie
 Solvay Park – galeria handlowa w Krakowie (w Borku Fałęckim)

Zobacz też 
 metoda Solvaya – metoda otrzymywania węglanu sodu, opracowana przez Ernesta Solvaya
 kongresy Solvaya poświęcone fizyce i chemii